Reczica – rzeka w Bułgarii w Rodopach
 Reczica – wieś w Macedonii Północnej w gminie Ochryda
 Reczica – wieś w Macedonii Północnej w gminie Kumanowo